Ke$ha: My Crazy Beautiful Life – amerykański program dokumentalny z gatunku reality show. Premierowy odcinek został wyemitowany 23 kwietnia 2013 na antenie MTV, zaś w Polsce pojawił się 5 maja 2013 na antenie MTV Polska. Wyprodukowany przez DiGa Vision, Magic Seed Productions i Vector Management.

Dnia 26 lipca 2013 stacja MTV ogłosiła, że powstanie drugi sezon programu. Emisja drugiego sezonu miała premierę 30 października 2013. Ostatni odcinek programu został wyemitowany 18 grudnia 2013.

Opis 
Program przedstawia kulisy pracy i prywatne życie amerykańskiej wokalistki – Keshy. Projekt powstawał aż przez dwa lata, a reżyserem dokumentu jest jej brat przyrodni Lagan Sebert, który towarzyszy siostrze z kamerą w najbardziej intymnych okolicznościach.

Spis odcinków

Przypisy 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show
MTV
Kesha